Glückler ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Glückler (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Johannes Glückler (* 1973), deutscher Wirtschaftsgeograph